

Sigle 
 Kendric Extrication Device – dispositivo di estricazione, strumento di primo soccorso

Codici 
 KED – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaédi (Mauritania)
 ked – codice ISO 639-3 della lingua kerewe

Informatica 
 KED – editor visuale del sistema operativo RT-11